La Fiat Tipo est le nom donné à trois modèles automobiles du constructeur italien Fiat :

 Fiat Tipo 56 (1912)
 Fiat Tipo (1988)
 Fiat Tipo (2016)

Tipo